Маргарета од Француске (Париз, 1282 — Замак Молборо, 14. фебруар 1318) је била супруга Едварда I. Била је кћерка Филипа III и Марије од Брабанта.

Породично стабло

Референце 

Умрли 1318.
Енглеске краљице